Сигнет — застаріла назва персня-печатки
 Сигнет — фірмовий знак (марка, емблема) видавництва, друкарні або книжкової серії, вміщений на авантитулі, титульному листі, обкладинці або палітурці книги.